David Charles Robert Manners, 11. Duke of Rutland (* 8. Mai 1959) ist ein britischer Peer, Politiker der Conservative Party (später UK Independence Party) und Großgrundbesitzer.

Leben und Karriere 
Er wurde als ältester Sohn von Charles Manners, 10. Duke of Rutland und dessen zweiter Frau, der früheren Frances Sweeney, geboren. Beim Tod seines Vaters am 4. Januar 1999 erbte er dessen Adelstitel.

Zur Familie zählen außerdem die Mutter des Dukes, die Dowager Duchess, sein jüngerer Bruder, Lord Edward Manners, eine Halbschwester, Lady Charlotte Manners und eine Schwester, Lady Teresa Manners.

Sein Familiensitz ist Belvoir Castle im nördlichen Teil von Leicestershire.
Im Sommer 2005 kaufte der Duke das Manners Arms Country Hotel und Restaurant. Das Manners Arms wurde für Charles Manners, 6. Duke of Rutland während der 1880er Jahre als Jagdschloss errichtet.
Die Duchess war maßgeblich an den durchgeführten Renovierungsarbeiten beteiligt. Der Besitz des Dukes umfasst auch Haddon Hall, das von seinem Bruder Edward und dessen Familie bewohnt wird. In der Sunday Times Rich List 2013 wurde sein Privatvermögen auf £125 Millionen geschätzt, aber er musste ein Gemälde verkaufen, um Belvoir Castle weiter betreiben zu können.

Der Duke ist ein Unterstützer der UK Independence Party (UKIP) und veranstaltete Spendensammelaktionen in Belvoir Castle. Mit seinen im Januar 1999 ererbten Adelstiteln war auch ein erblicher Sitz im House of Lords verbunden. Diesen verlor er bereits am 11. November 1999 beim Inkrafttreten des House of Lords Act 1999. 1999 und 2005 trat er für die UKIP erfolglos bei den Wahlen bzw. Nachwahlen zum House of Lords an.

Familie 
Der Duke heiratete am 6. Juni 1992 auf Belvoir Castle Emma Watkins, eine ausgebildete Opernsängerin und Tochter eines walisischen Landwirts aus Knighton.

Das Paar hat 5 Kinder:

 Lady Violet Diana Louise Manners (* 18. August 1993)
 Lady Alice Louisa Lilly Manners (* 27. April 1995)
 Lady Eliza Charlotte Manners (* 17. Juli 1997)
 Charles John Montague, Marquess of Granby (* 3. Juli 1999)
 Lord Hugo William James Manners (* 24. Juli 2003)

Die Duchess betreibt die unternehmerischen Aktivitäten von Belvoir Castle, darunter Hochzeiten und Möbel.

Titel 
Der Duke trägt auch die nachgeordneten Titel Marquess of Granby, welcher 1703 zur gleichen Zeit wie das Dukedom aus dem früheren Titel Earl of Rutland (1525) geschaffen wurde. Baron Manners, of Haddon in the County of Derby wurde 1679 vergeben. Diese Titel gehören alle zur Peerage of England. Baron Roos of Belvoir, of Belvoir in the County of Leicester wurde 1896 in der Peerage of the United Kingdom vergeben, hat aber eine längere Geschichte mit der Baronie de Ros. Der höchste nachgeordnete Titel, Marquess of Granby, ist der Höflichkeitstitel des ältesten Sohns und Erben.

Ahnentafel

Weblinks 
 
 Belvoir Castle
 Manners Arms
 Eintrag bei Burke's Peerage

Einzelnachweise 

Duke of Rutland
Earl of Rutland
David, 11 Duke Of Rutland
Mitglied des House of Lords
Politiker (20. Jahrhundert)
Brite
Geboren 1959
Mann